

Personnalités 
 
 Charles Fernet (1838-1919), médecin et écrivain français.
 Jean Fernet (1881-1953), vice-amiral et homme politique français, fils de Charles.
 André Fernet (1886-1916), Pionnier de l'aviation et auteur, fils de Charles et frère de Jean. 
 Louis Fernet (1886-1938), homme politique français.
 Florence Fernet-Martel (v. 1894-1986), militante québécoise pour les droits de la femme.
 André Fernet (1905-1955), pilote de l'Aéropostale, croix de guerre 1939-1945.
 Max Fernet (1910-1997), Directeur central de la police judiciaire
 Solange Fernet-Gervais (née en 1930), femme d'affaires québécoise.

Boissons 
 Fernet-Branca, liqueur italienne, à base de Fernet.
 Distillerie Fernet-Branca, ancienne distillerie et monument historique à Saint-Louis (Haut-Rhin) ;
 Musée d'art contemporain Fernet-Branca, situé dans l'ancienne distillerie.
 Fernet-Stock, liqueur tchèque.